Fufeng (kinesiska: 凫峰) är en socken i Kina. Den ligger i provinsen Anhui, i den östra delen av landet, omkring 240 kilometer söder om provinshuvudstaden Hefei.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Anhui
WP:Projekt Kina